O'Brien kan som auktorsförkortning betyda:

 Heath E. O'Brien
 James O'Brien
 Stephen James O'Brien

Robotskapade auktorsförkortningar